Эль-Кеф (Аль-Каф; ) — вилайет на северо-западе Туниса.
 Административный центр — город Эль-Кеф.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с вилайетом Джендуба, на востоке с вилайетом Сильяна, на юге с вилайетом Касерин, на западе с Алжиром.

Административное деление 
Вилайет Эль-Кеф делится на 11 округов:
 Дахмани (Dahmani)
 Джериса (Jérissa)
 Эль-Ксур (El Ksour)
 Эс-Сарс (Sers)
 Калъат-эль-Хасба (Kalâat Khasba)
 Калъат-эс-Сенам (Kalaat Senan)
 Восточный Кеф (Kef Est)
 Западный Кеф (Kef Ouest)
 Ниббар (Nebeur)
 Сиди-Юсеф (Sakiet Sidi Youssef)
 Таджерин (Tajerouine)

Примечания